«Take a Bow» () — песня барбадосской певицы Рианны из переиздания третьего студийного альбома Good Girl Gone Bad: Reloaded, выпущенная в качестве лид-сингла с переиздания. Песня была создана норвежской продюсерской командой StarGate и написана в сотрудничестве с автором-исполнителем Ne-Yo. «Take a Bow» вышла в свет 15 апреля 2008 года в качестве CD-сингла и цифровой загрузки в Соединённых Штатах Америки.

Композиция получила положительные отзывы от музыкальных критиков, особенно за произнесение текста, а также за качественную постановку битов в смешении с ритмами баллады. Песня «Take a Bow» приобрела широкий коммерческий успех и достигла первой строчки в чартах Канады, Дании, Ирландии, Словакии и Великобритании. Песня также возглавила чарт Billboard Hot 100, став третьим супер хитом Рианны в Соединённых Штатах Америки. В дополнение к вышеперечисленному, песня вошла в десятку лучших синглов в шести странах.

Режиссёром музыкального видеоклипа стал Энтони Мандлер, премьера состоялась 25 апреля 2008 года. Съёмки прошли в Венеции, Италия и показывает парня и Рианну, заинтересованную в разрыве отношений, поскольку он вёл себя нечестно по отношению к ней. Видеоклип получил две номинации на Церемонии MTV VMA: Лучшее женское видео и Лучшая режиссура. Песню перепели множество артистов, однако, важнейший кавер принадлежит Лиа Мишель из эпизода «Showmance» американского телесериала Glee.

Отзывы критиков 
Билл Лэмб из About.com написал, что: «Рианна имеет уникальную способность доносить без притворства текст песни до слушателя, и эта песня — ещё один успех, даже если немного меньший для дуэта. Посмотрите, это девятая песня Рианны, которой удалось войти в список лучших 10 поп-синглов» и «В песне Рианна разговаривает со слушателем, а слово „please!“ и лёгкий смех, вероятно, будут самыми незабываемыми элементами этой композиции». Он так же отметил: «Фоновая мелодия „Take a Bow“ построена на клавишных и, к настоящему времени, является стандартной и не самой лучшей работой дуэта Stargate. Вероятно, после нескольких прослушиваний песни Вы начнёте подпевать певице, что делает её популярной на радио».

Структура 
«Take A Bow» — ритм-н-блюз песня с продолжительностью звучания 3 минуты 47 секунд. Композиция относится к балладам и имеет размер такта в темпе 80 ударов в минуту. Песня написана в тональности Ми мажор. Голос Рианны охватывает две октавы, от низкой ноты E3 до высокой C♯5. В музыке использована последовательность аккордов E-B-C♯m-A.

Позиции в чартах

Сертификации

Преемственность

Примечания 

Синглы 2008 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs
Песни Рианны
Ритм-энд-блюз-баллады
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы Def Jam Recordings